Dhiggiri est un nom propre qui peut désigner :
 Dhiggiri, une île de la subdivision d'Alif Dhaal aux Maldives ;
 Dhiggiri, une île de la subdivision de Vaavu aux Maldives.